Félix Sánchez (1975) spanyol labdarúgóedző
 Félix Sánchez (1977) dominikai atléta, gátfutó
 Félix Sánchez (1981) dominikai baseballjátékos
hasonló nevűek
 Félix Sánchez de Orellana (1715–1784) ecuadori arisztokrata, politikus